His Fighting Blood – cortometraggio del 1915 diretto da Tom Santschi
His Fighting Blood – film del 1935 diretto da John English